

Geografia

Poulton (Cheshire)
Poulton-with-Fearnhead
Poulton (Gloucestershire)
Poulton-le-Fylde